Depressió (economia), fase del cicle econòmic en la qual es produeix un descens significatiu en l'activitat econòmica
 Depressió (geologia), porció de terreny situada a un nivell inferior que la superfície veïna.
 Depressió endogàmica, reducció de l'aptitud dins una població com a resultat de creuaments entre individus relacionats
 Història:
 Gran Depressió (1873-1896), recessió econòmica mundial del 1873
 Gran Depressió, recessió econòmica mundial del 1929
 La Gran Depressió a Amèrica Llatina
 Meteorologia:
 Depressió atmosfèrica, zona amb la pressió atmosfèrica més baixa que les zones del voltant
 Depressió tropical
 Depressió tèrmica, depressions sense front que apareixen sobre dels continents subtropicals durant l'estació càlida
 Psicologia:
 Depressió (estat d'ànim), símptoma o símptomes caracteritzat principalment per la tristesa. Denominació per a diversos trastorns mentals
 Depressió major, que precisa habitualment tractament psiquiàtric.
 Depressió reactiva, aquella que es produeix com resposta a un esdeveniment negatiu de la vida
 Depressió postpart o depressió postnatal, depressió als volts del primer mes del postpart
 Depressió anaclítica, alteració sobrevinguda durant el primer any de vida de les persones
 Depressió del tercer dia, alteració lleu en l'estat d'ànim de la mare al postpart